Сироти́нин — русская фамилия.

Известные носители 
 Сиротинин, Андрей Николаевич (1864—1922) — русский писатель, филолог, переводчик.
 Сиротинин, Василий Николаевич (1856—1934) — русский терапевт.
 Сиротинин, Игорь Юрьевич (род. 1972) — российский хоккеист.

См. также